Die 5. Auflage der Handball-Europameisterschaft der Männer wurde im Jahr 2002 in Schweden ausgetragen und fand vom 25. Januar bis zum 3. Februar statt. Den Titel konnte die schwedische Handballnationalmannschaft mit einem Sieg im Finale über Deutschland erringen. Die Schweiz schied bereits nach der Vorrunde aus, Österreich konnte sich nicht für die Endrunde qualifizieren.

Teilnehmer

Austragungsorte 
 Göteborg – Scandinavium, 12.000 Plätze
 Helsingborg – Idrottens hus, 2.700 Plätze
 Jönköping – Kinnarps Arena, 7.000 Plätze
 Skövde – Arena Skövde, 2.400 Plätze
 Stockholm – Globen, 16.000 Plätze
 Västerås – ABB Arena, 5.800 Plätze

Vorrunde 
In der Vorrunde spielten die Mannschaften innerhalb ihrer jeweiligen Gruppe einmal gegeneinander. Die drei besten Teams zogen in die Hauptrunde ein, das schlechteste Team jeder Gruppe schied aus.

Gruppe A 
Die Spiele der Gruppe A fanden in Göteborg statt.

Gruppe B 
Austragungsort der Spiele der Gruppe B war Helsingborg.

Gruppe C 
Die Spiele der Gruppe C wurden in Skövde ausgetragen.

Gruppe D 
Die Gruppe D spielte in Jönköping.

Hauptrunde 
Die Spiele der Hauptrunde fanden in Göteborg und in Västerås statt. Die zwölf qualifizierten Teams aus der Vorrunde wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. In der Gruppe I spielten die ersten drei Mannschaften der Gruppen A und B, in der Gruppe II die ersten der Gruppen C und D. Es wurden die Punkte aus der Vorrunde übernommen, die gegen die übrigen Mannschaften erzielt wurden, die ebenfalls die Hauptrunde erreicht hatten. Die jeweils Erst- und Zweitplatzierten der Gruppen rückten ins Halbfinale vor, die übrigen Mannschaften spielten die weiteren Plätze untereinander aus.

Gruppe I 
Die Spiele der Gruppe I wurden in Göteborg ausgetragen.

Gruppe II 
Die Gruppe II trug ihre Spiele in Västerås aus.

Platzierungsspiele und Finalrunde 
Sämtliche Platzierungsspiele und die Finalrunde fanden in Stockholm statt.

Spiel um Platz 11

Spiel um Platz 9

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Endstand

Torschützentabelle

Allstar-Team

Mannschaftskader

Europameister: Schweden 

Trainer: Bengt Johansson

Zweiter Platz: Deutschland 

Trainer: Heiner Brand

Dritter Platz: Dänemark 

Trainer: Torben Winther

Weblink 
 Turnier auf eurohandball.com

Handballveranstaltung 2002
2002
Europameisterschaft 2002
Avicii Arena
Scandinavium